FreeLOms (FreeLearning Object Management System) è un ambiente di scambio e di produzione collaborativa di Learning Object realizzato nell'ambito del Progetto SLOOP.

L'obiettivo principale di FreeLOms è quello di fornire ad una comunità di insegnanti una piattaforma on line volta a supportarli nella ricerca, nella modifica, nel riutilizzo e nella condivisione di raccolte di risorse educative digitali. 
Garantendo, in modo trasparente, la compatibilità con gli standard e nascondendone quindi i dettagli tecnici, FreeLOms fa sì che gli insegnanti si concentrino sul contenuto da sviluppare sotto forma di LO. FreeLOms riflette la filosofia che è alla base del progetto SLOOP e attua non solo l'idea che una comunità di pratica possa sviluppare software liberamente, ma anche quella che insegnanti ed esperti nel settore dell'educazione possano creare contenuti educativi digitali. 
(da "FreeLOms: un learning object management system" di  Fulantelli, Allegra, Gentile, Taibi, in ,  ITSOS 2007 - ISBN 978-88-903115-1-2).

Una prima versione di FreeLOms, FreeLOms 1, è stata sviluppata nel corso del progetto SLOOP, 2005/2007. Durante il progetto Sloop2desc, 2009/2011, ne è stata prodotta una seconda versione, FreeLOms 2, del tutto differente.

Le funzionalità di freeLOms 2
FreeLOms 2 è basato su DSpace.

Le funzionalità di freeLOms 1

Accedere a freeLOms
L'accesso a freeLOms richiede un LOGIN ma può anche essere fatto "come ospite".
Un ospite può cercare learning object e scaricarli ma non può caricarne né crearli nella piattaforma operazioni che richiedono, a salvaguardia della validità dei materiali e del rispetto del copyright, una assunzione di responsabilità.

Cercare una risorsa didattica tramite la navigazione fra le cartelle
Cliccando nella barra in alto su freeLOms Space si accede ad un ambiente organizzato in cartelle. Un primo livello di cartelle è linguistico: risorse didattiche per utenti di lingua inglese, di lingua italiana, di lingua spagnola, ...
Il livello successivo è disciplinare, con eventuali ulteriori articolazioni.

Cercare una risorsa didattica tramite le funzioni di ricerca
La ricerca può essere fatta 
 per testo libero,
 in particolari spazi,
 sulla base dei metadati.

Scaricare le risorse di apprendimento
Se la risorsa è un qualsiasi file singolo (.doc, .ppt, .pdf, .gif, .jpg, .html, ...) o è un file .zip, cliccando sul nome lo si scarica sul disco rigido.
Se la risorsa è invece un content package SCORM, quando si clicca sul suo nome freeloms aggiunge il file manifest e zippa il tutto prima di scaricarlo sul disco rigido dell'utente.

Caricare le risorse di apprendimento
La procedura per caricare una risorsa è molto semplice: basta individuarla sul disco rigido e dare l'apposito comando.
Se la risorsa è un file zip...........

Mettere in condivisione le risorse di apprendimento
Una risorsa caricata o realizzata nello spazio privato può essere inserita nello spazio pubblico con un semplice click.

Inserire o aggiornare i metadata
FreeLOms adotta lo standard LOM IEEE per i metadati. Per semplificare l'operazione di compilazione dei metadati, freeLOms adotta le seguenti soluzioni:
 acquisisce automaticamente una serie di informazioni dalla risorsa,
 divide i metadati in tre livelli di cui solo il primo obbligatorio,
 permette il salvataggio dei metadati sotto forma di template da riutilizzare.
In base alla filosofia collaborativa che è alla base del freeLOms, tutti possono contribuire alla definizione dei metadati di una risorsa.

Modificare un LO
FreeLOms è stato realizzato in modo da facilitare la collaborazione nel miglioramento degli LO. Qualsiasi utente registrato può modificare un LO.
Ad evitare che un LO si trovi ad essere sottoposto simultaneamente a due diverse operazioni di modifica è prevista una procedura di 
 check out: la risorsa viene scaricata sul disco rigido e "bloccata" su freeLOms,
 check in: la risorsa modificata sul disco rigido viene aggiornata sul freeLOms e sbloccata.

Creare un nuovo LO direttamente in freeLOms
FreeLOms non è un editor di LO ma contiene, comunque, una funzione per creare e modificare pagine contenenti testo, immagini, link.

Creare uno SCORM content package
FreeLOms permette di creare un nuovo Content package SCORM utilizzando le risorse già presenti in freeLOms stesso.

Creare un LO SCORM a partire da una presentazione PPT 
Questa è una funzione veramente importante dato che molti insegnanti hanno già realizzato presentazioni in formato .ppt con PowerPointPowerPoint o con Impress di OpenOffice.
Molto facilmente una tale presentazione può essere convertita in un content package SCORM.

Creare un LO SCORM a partire da pagine web
Anche questa è una funzione utilissima, dal momento che permette agli insegnanti che hanno prodotto LO composti di pagine web di trasformarli in oggetti SCORM senza dover saper nulla di JavaScript

Creare un template per i metadati
Riempire i metadati è un'attività importante ma molto noiosa. FreeLOms permette ad ogni autore di definire un proprio modello di metadati da applicare in modo rapido a tutte le proprie risorse didattiche limitandosi ad apportare, ogni volta, solo le variazioni indispensabili quali titolo della risorsa e keyword.

Bibliografia 

 "SLOOP: Un progetto europeo per un archivio condiviso di Free Learning Object" by Mara Masseroni e Pierfranco Ravotto, Atti del Convegno EXPO eLearning Ferrara (6-8 October 2005) 
 "SLOOP: sviluppare un  Free Learning Object Management System" di Pierfranco Ravotto, Atti del Convegno Didamatica 2006, Cagliari (11 - 13 maggio 2006), 
 "A collaborative 'open Learning Objects' management system" by Manuel Gentile, Davide Taibi, Mario Allegra, Giovanni Fulantelli - WSEAS - ENGINEERING EDUCATION 2006 (EE'06)- Vouliagmeni Beach, Athens, Greece, (July 11-13, 2006) - Special Session: Methods and Tools for Managing Learning Objects, in Atti del Convegno
 "FreeLOms: uno strumento, prodotto nel progetto SLOOP, per la condivisione e la realizzazione collaborativa di learning object" di Pierfranco Ravotto, Convegno E-Learning. Esperienze e prospettive future: quali applicazioni? (Bressanone, 9 June 2007) 
 "FreeLOms: un Learning Object management system" in Condividere free/opne Learning Object - I risultati del progetto SLOOP, settembre 2007 - ISBN 978-88-903115-1-2

Collegamenti esterni

Progetto SLOOP.